

Cinema 
Bad Company – film del 1925 diretto da Edward H. Griffith
 Bad Company – film del 1931 diretto da Tay Garnett
 Cattive compagnie (Bad Company) – film del 1972 diretto da Robert Benton
 Bad Company – film del 1994 diretto da Victor Salva
 Bad Company – film del 1995 diretto da Damian Harris
 Bad Company (Mabudachi) – film del 2001 diretto da Tomoyuki Furumaya
 Bad Company - Protocollo Praga (Bad Company) – film del 2002 diretto da Joel Schumacher
Bad Company – film del 2018 diretto da Robin Christian

Musica 
 Bad Company – gruppo musicale rock britannico
 Bad Company – album dei Bad Company del 1974

Altro 
 Bad company – un'azienda priva di vitalità economica, creata solitamente per assorbire le attività sofferenti di altre compagnie
 Bad Company – manga scritto da Tohru Fujisawa
 Bad Company – videogioco del 1990 per Amiga e Atari ST
 Battlefield: Bad Company – videogioco del 2008 per Xbox 360 e PlayStation 3